De Azerbaycan Premyer Ligasi (alternatieve schrijfwijze: Premyer Liqası) is de hoogste voetbalcompetitie in het voetbalsysteem in Azerbeidzjan. Aan de competitie nemen 8 clubs deel. De competitie werd opgericht na de onafhankelijkheid van Azerbeidzjan van de Sovjet-Unie, en verving de hoogste competitie in de deelrepubliek SSR Azerbeidzjan, een competitie die van 1928 tot en met 1991 werd gespeeld. Na een sponsorovereenkomst kreeg de competitie de naam Topaz Premyer Liqa.

 Degradatie en promotie
Aan het eind van het seizoen degradeert de nummer laatst van de ranglijst naar de Birinci Divizionu (Eerste divisie). Hiervoor in de plaats komt de kampioen van de Birinci Divizionu.

 Europese bekertoernooien
Zoals de Azerbeidzjaanse voetbalbond er nu voor staat in de UEFA-coëfficiënten, plaatst de kampioen zich voor de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Azerbeidzjan, voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa Conference League.

Kampioenen Azerbeidzjan

Prestaties per club

Kampioenen van de SSR Azerbeidzjan 

Azerbeidzjaanse voetbalcompetitie